Південний театр воєнних дій російсько-української війни охоплює південь України. Наступ військ РФ розпочався 24 лютого 2022 року, після того, як вони вторгнулись через Державний кордон України, вступивши в бойове зіткнення зі Збройними силами України. Збройні сили РФ зі своєї бази в окупованому Росією Криму атакували південь України - Херсонську, Миколаївську, Запорізьку області, а також острів Зміїний Одеської області.

До 8 березня 2022 року російський загін пробивався на північний захід уздовж східного берега річки Південний Буг. Однак, за даними Інституту вивчення війни, цілком ймовірно, що українські війська зупинили це просування, оскільки російські війська стикаються з проблемами постачання та морального духу. Південний наступ поєднувався з російським наступом на сході України, що мало на меті оточення та штурм міста Маріуполь.

Передумови 

Станом на 24 лютого 2022 року територія Автономної Республіки Крим була майже 8 років під російською окупацією.

Окупація і побудова мосту через Керченську протоку дозволило росіянам використовувати Крим як плацдарм для флоту, морського десанту і 11-12 БТГ піхоти за інформацією UWIN.

Хід бойових дій

Лютий 

24 лютого у прикордонних пунктах Херсонської області почалися активні бойові дії. Внаслідок обстрілів ворожих військ загинули троє прикордонників, чимало було поранених. Голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута закликав жителів обласного центру не піддаватися паніці й довіряти лише офіційній інформації.

Згідно з відеосвідченням, трупи окупантів, спалених у своїх танках після удару ЗСУ, лежали від Каховки до Павлівки.

25 лютого, ввечері, окупанти намагалися прорватися та обійти місто зі сходу, щоб продовжити наступ у напрямку Миколаєва. Запеклі бої на Антонівському мосту тривали майже добу. Війська РФ зрештою подолали оборону Антонівського мосту та взяли під контроль переправу до міста.

26 лютого в Херсоні було повідомлено про повітряну тривогу через можливі обстріли БМ-21 «Град».

27 лютого четверо військових РФ, за попередніми даними — 33-го полку 20-ї мотострілецької дивізії з Волгоградської області, здалися місцевим мешканцям після бою та розбиття їхньої колони на кордоні з Херсонщиною. Того ж дня біля Каховки роми вкрали російський танк. Снаряд влучив у житловий будинок в Каховці.
Проти ночі з 27 на 28 лютого 2022 року, у Токмаку, як повідомляють засоби масової інформації, російські диверсанти, які перебували в складі диверсійно-розвідувальних груп на території України та попередньо викрали на одному з військових складів військову форму Збройних сил України, вступили в бій з українськими військовими.

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, цієї ночі між перевдягненими диверсантами та ЗСУ відбулися військові бої. Диверсантів вдалося розпізнати завдяки тому, що вони носили бронежилети російської армії.

Березень 
1 березня російські окупанти обстріляли місцевих жителів у селищі  Чорноморське, дві людини загинули, троє тяжко поранені.

3 березня російські окупанти зайняли телевежу в Херсоні.

10 березня українські війська стримували наступ російських військ на напрямках на Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та Нововоронцовка Херсонської області. Стало відомо, що росіяни, які перебували на Запорізькій АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища вздовж станції.

Квітень 
7 квітня російські окупанти  обстріляли з БМ-21 «Град» евакуаційний човен на Каховському водосховищі. У човні було 14 осіб, серед них троє дітей. Жінка і двоє чоловіків загинули, дитина 13 років померла згодом, двоє людей зникли безвісти. Решту людей було перевезено до лікарні, серед них діти 4 і 16 років.

26 квітня окупанти завдали ракетного удару по залізнично-автомобільний мосту у смт Затока Білгород-Дністровського району Одеської області. Мостом проходить основна транспортна артерія, яка сполучає південь Одеської області з рештою України. Повідомлялося, що росіяни атакували цей міст ще 25 квітня, проте без успіху — тоді частину ракет збили під Одесою, інші впали у воду. 26 квітня одна з ракет пошкодила міст; наступного дня по ньому знову завдали ракетного удару. Одночасно, 25—26 квітня почали стрімко розгортатися події неподалік на північ — у Придністров'ї. Менше ніж за добу в Тирасполі та навколо нього пролунало три серії вибухів, про які тамтешні спецслужби відразу оголосили, що вони скоєні «диверсантами з України».

Травень 
Наприкінці травня Сили Оборони України перейшли до контрнаступу у Херсонській області.

28 травня стало відомо про створення плацдарму на лівому березі річки Інгулець в районі сила Давидів Брід. Надвечір Генеральний штаб ЗСУ повідомив про відкидання ворога до населених пунктів Андріївки, Лозового та Білогірки, а зранку 29 травня — до рубежів в районі населеного пункту Костромка.

Червень 

1 червня на Криворізькому напрямку росіяни змушені посилювати свою оборону і зривають плити з автошляхів, щоб збудувати собі укріплення, та мінують узбережжя річки Інгулець. Було повідомлено, що спецпідрозділами окупантів підірвані мости через річку Інгулець в районі Давидова Броду та Великої Олександрівки. Однак українським військовим вдалось вибити ворога з позиції в селі Давидів Брід й створити плацдарм на лівому березі Інгульця. Це селище розташоване на берегу річки Інгулець та автошляху , який веде до Нової Каховки. Тому створення плацдарму на східному березі річки було вкрай важливим для ЗСУ.

1 червня на Дніпро-Бузькому лимані ракетно-артилерійськими підрозділами Збройних Сил України було знищено два швидкісні десантні катери російських загарбників. Катери перебували в готовності до проведення диверсійно-розвідувальних дій на підконтрольній Україні території узбережжя.

14 червня ЗСУ знищили у Новій Каховці російський склад з боєприпасами.

20 червня окупантів було відкинуто з першої лінії оборони в Херсонській області.

Серпень 
Для російського окупаційного угруповання на правому березі Дніпра є чотири ключові мости — Антонівський залізничний та автомобільний, міст біля Каховської ГЕС та Дар'ївський міст через Інгулець.

Станом на 13 серпня українськими військовими були уражені, пошкоджені та частково виведені з ладу всі ці мости, що сполучали правобережне угрупування російських окупантів з лівим берегом Дніпра в Херсонській області.

14 серпня стало відомо про підрив залізничного моста на лінії між Мелітополем і Токмаком на південно-західному напрямку від Мелітополя, яка сполучала окуповане місто з окупованим Кримом.

Системні удари по логістичних центрах та головним шляхах сполучення спричинили проблеми з постачанням та поставили під загрозу спроможність правобережного угрупування оборонятись проти наступу українських військ.

Вибухи та пожежі траплялись і на військових базах в окупованому Криму: 9 серпня на авіабазі «Саки» та 16 серпня неподалік окупованого Джанкоя.

29 серпня речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що Збройні сили України розпочали наступ на півдні України. Вона зазначила, що українське військо здійснює наступ «на багатьох напрямках». Також Оперативне угруповання військ «Каховка» офіційно повідомило, що проломили оборону противника на Херсонщині й так званий «109-й полк ДНР», а також підрозділи повітряно-десантних військ РФ втекли з поля бою. Угрупування також доклало відео, на якому рашистський боєць розповідав, як ЗСУ «розбирають» лінію оборони за допомогою повномасштабного загальновійськового бою за підтримки артилерії, авіації й танків.

Перед початком активних дій був завданий удар по всім великим мостам: Антонівському залізничному та автомобільному, а також по мосту у Новій Каховці. Також були знищені військові об'єкти у самій Новій Каховці та Херсоні про що повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що було уражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаївці, а також командний пункт 331-го парашутно-десантного полку у Нововоскресенському.

29 серпня окупанти завдали потужного ракетного удару по центру Миколаєва. Ракети влучили у житлові будинки та навчальні заклади, станом на другу половину дня було відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених. Всього протягом доби загарбники випустили 16 ракет ЗРК  С-300 по місту.

Вересень 
4 вересня українські військові звільнили селище Високопілля на Херсонщині, також впродовж місяця повідомлялось про звільнення ще деяких населених пунктів

Жовтень 
1 жовтня, ввечері, українські військові знову розпочали контрнаступ на Херсонщині. Так вночі було взяте село Золота Балка.

2 жовтня окупанти повідомляли про бої біля села Дудчани, ЗСУ було звільнено Хрещенівку та ще ряд населених пунктів.

3 жовтня ЗСУ звільнили Гаврилівку, Михайлівку та Новоолександрівку та інші населені пункти.

4 жовтня ЗСУ звільнили Дудчани, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку, Давидів Брід, Новопетрівку та ще багато населених пунктів.

6 жовтня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що з 1 жовтня на Херсонському напрямку українські війська звільнили 29 населених пунктів.

12 жовтня ОК «Південь» повідомило, що ЗСУ закріпили успіх зі звільнення населених пунктів: Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам'янка, Трифонівка, Червоне.

Станом на 21 жовтня було звільнено 88 населених пунктів на Херсонщині, а вже 24 жовтня звільнено понад 90 населених пунктів на Херсонщині.

Листопад 
9 листопада, вранці, окупанти підірвали майже всі мости на тимчасово контрольованій ними території на правому березі Дніпра. Зокрема, окупанти підірвали Дар'ївський і Тягинський мости, на виїзді зі Снігурівки у бік Херсона через канал, у Новокаїрах, у Миловому. Знищені мости знаходились і вглиб російського плацдарму — наприклад, біля населених пунктів Тягинка та Дар'ївка на автошляху  від Нової Каховки до Херсона. Всього було знищено близько 10 мостів та переправ, таким чином правобережний плацдарм російських військ був розрізаний на частини.

У другій половині дня 9 листопада російське командування оголосило про повний відступ з правого берега Дніпра (включно з містом Херсон) й перехід до оборони по лівому берегу Дніпра.

10 листопада Валерій Залужний повідомив про звільнення ЗСУ 12 населених пунктів на Херсонщині протягом 9 листопада. Цього ж дня Роман Костенко, секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, повідомив, що Миколаївська область повністю звільнена від російської окупації.

У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення українськими військами 41 населеного пункту на півдні України.

Станом на 10 листопада деокуповані населенні пункти: Бобровий Кут, Борозенське, Брускинське, Євгенівка, Киселівка, Павлівка, Снігурівка.

11 листопада Наталія Гуменюк спростувала заяву Романа Костенка про повне звільнення Миколаївської області. Станом на ранок, Генеральний штаб України підтвердив звільнення 12 населених пунктів: Безводне, Безіменне, Благодатне, Бобровий Кут, Борозенське, Дудчани, Іщенка, Калинівське, Костромка, Краснолюбецьк, П'ятихатки, Садок. Вдень, у телеефірі загальнонаціонального марафону «Єдині Новини», було підтверджено звільнення Херсона Збройними силами України.

24 листопада обстріляні з РСЗВ «Град» та ствольної артилерії житлові райони міста Херсон, вбито щонайменше п'ятеро мешканців.

25 листопада внаслідок обстрілів Херсону російськими військовими вбито 15 людей, поранено 35, серед них дитина.

Див. також 
 Контрнаступ ЗСУ на півдні України (2022)
 Бої за Херсон
 Визволення Херсона
 Російський наступ на північ України (2022)
 Російський наступ на схід України (2022)
 Російський наступ на північний схід України (2022)

Посилання 
 Звідки і як Росія обстрілює Миколаїв. Ворожі позиції на супутникових знімках

Примітки 

 

2022 у Херсонській області
П
Лютий 2022
Березень 2022
Квітень 2022
Історія Криму
Історія Херсонської області
Історія Миколаївської області
Історія Запорізької області